Лас-Пеньяс-де-Риглос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 234,9 км². Население — 268 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Mapa de Situación
 Reino de los Mallos

Муниципалитеты Уэски